Tadeusz Rybczynski –  economista polacco naturalizzato inglese che ha legato il suo nome al noto teorema economico
 Witold Rybczynski – architetto canadese
 Zbigniew Rybczyński – regista polacco, Oscar nel 1983